La Nuit de décembre, poème d'Alfred de Musset (1835) ;
 La Nuit de décembre, film français de Kurt Bernhardt (1939).